Tipsligan 1993 bestod av tolv lag och precis som åren 1979-1983 gick de åtta främsta vidare till en mästerskapsserie, medan övriga fyra lag fick spela i en kvalserie med de fyra främsta lagen från serien under. När säsongen var över stod Björneborgslaget FC Jazz som finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1993 i Finland
Fotbollssäsongen 1993
1993